Еліна Світоліна була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Слоун Стівенс.

1-ша ракетка світу Симона Халеп виграла титул, у фіналі перемігши Стівенс з рахунком 7–6(8–6), 3–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Моніка Пуїг

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main draw 
Qualifying draw 

Жінки